Рейко Эйлсворт (, род. ) — американская актриса.

Жизнь и карьера 
Рейко Эйлсворт родилась и выросла в Чикаго, штат Иллинойс, и закончила Вашингтонский университет, сразу после чего начала свою карьеру на локальной театральной сцене. В 1993 году она получила роль в дневной мыльной опере «Одна жизнь, чтобы жить», после чего начала играть эпизодические роли на телевидении и в кино.

Эйлсворт наиболее известна благодаря своей роли Мишель Десслер в телесериале «24 часа», где она снималась с 2002 по 2006 год. В 2003 и 2005 годах, как часть актёрского состава шоу, она номинировалась на Премию Гильдии актёров США. С тех пор она имела второстепенные роли в сериалах «Скорая помощь», «Остаться в живых», «Схватка», «Звёздные врата: Вселенная» и «Гавайи 5.0».

Фильмография

Телевидение 
 Одна жизнь, чтобы жить (дневная мыльная опера, 1993—1994)
 Закон и порядок (1 эпизод, 1997)
 Западное крыло (1 эпизод, 2000)
 Закон и порядок: Специальный корпус (3 эпизода, 2000)
 24 часа (62 эпизода, 2002—2006)
 Скорая помощь (7 эпизодов, 2007—2008)
 Остаться в живых (3 эпизода, 2009)
 Схватка (5 эпизодов, 2010)
 Звёздные врата: Вселенная (3 эпизода, 2009—2010)
 Хорошая жена (1 эпизод, 2010)
 Гавайи 5.0 (7 эпизодов, 2011—2012)
 Элементарно (1 эпизод, 2012)
 В поле зрения (1 эпизод, 2012)

Фильмы 
 Вам письмо (1998)
 Паутина лжи (1999)
 Человек на Луне (1999)
 Сумасшедшая любовь (2005)
 Проклятый дом (2007)
 Кто вы, мистер Брукс? (2007)
 Чужие против Хищника: Реквием (2007)

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США
Актрисы театра США